Boadilla del Monte är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Boadilla del Monte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Boadilla del Monte är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Boadilla del Monte. Runt Boadilla del Monte är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km öster om Boadilla del Monte. Omgivningarna runt Boadilla del Monte är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid